У́лдис Ли́елдиджс (; 24 апреля 1933, Рига, Латвия — 29 января 2019, там же) — советский и латвийский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 24 апреля 1933 года в Риге, в рабочей семье.

Окончил Первую Рижскую среднюю школу (1951) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории (1956). Учился на физико-математическом факультете Цесисского государственного педагогического института (1951—1952).

После окончания учёбы был принят в труппу Государственного академического Художественного театра им. Я. Райниса («Дайлес», 1956—1972). В 1973—1993 — артист Латвийской государственной филармонии. Принимал участие в постановке и выступал с большими концертными программами: «Мужчина в расцвете сил» Зигмунда Скуиня, «Мысли и сердце» по книге воспоминаний Николая Амосова и с поэтической композицией по произведениям Скайдрите Калдупе.

В кино дебютировал в главной роли в фильме режиссёра Леонида Лукова «К новому берегу» (1955) — экранизации романа Вилиса Лациса. Был одним из самых востребованных латвийских актёров в СССР. Снимался на Рижской киностудии, на киностудиях Мосфильм, Беларусьфильм, Молдова-фильм и многих других.

Был женат на балетной актрисе Майе Лиелдидже.

Награды 
Вторая премия VIII ВКФ в Кишинёве (1975 — за участие в фильме «Следую своим курсом»).

Театральные работы 
Государственный академический Художественный театр им. Я. Райниса

 1956 — «Играй, танцуй» Райниса — Земгус
 1957 — «Когда мы женаты?» Дж. Б. Пристли — Джеральд Форбс
 1958 — «Девушка Нормунда» Гунара Приеде — Нормунд
 1958 — «Добрый человек из Сычуани» Бертольта Брехта — Ян Сун
 1959 — «Гамлет» Уильяма Шекспира — Горацио
 1959 — «Юстина» Хеллы Вуолийоки — Олав
 1960 — «Первый бал Вики» Гунара Приеде — Имантс
 1960 — «Война и мир» по роману Л. Н. Толстого — Долохов
 1961 — «Каса маре» Иона Друцэ — Павелаке
 1962 — «Илья Муромец» Райниса — Илья Муромец
 1962 — «Мирабо» Андрея Упита — Мирабо
 1963 — «В огне» Рудольфа Блауманиса — Мевенштерн
 1963 — «Дон Жуан» Леси Украинки — Командор
 1964 — «Тополёк мой в красной косынке» Чингиза Айтматова — Байтемир
 1964 — «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского — Вайнонен
 1964 — «До последней черты» Б. Саулиша — Эвалд Стурис
 1968 — «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира — Дон Педро
 1968 — «Шесть маленьких барабанщиков» Адольфа Алунана — Звайзгнитис
 1970 — «Праздник в Скангале» Е. Вульфа — Фрицис Годиньш
 1971 — «Индулис и Ария» Райниса — Индулис
 1972 — «Просто единожды один» Гунара Приеде — Эдмунд
 1972 — «Ричард III» Уильяма Шекспира — граф Ричмонд

Фильмография 

  — К новому берегу — Айвар Лидум
  — Илзе — Хуго
  — Заговор послов
  — Война под крышами — Сырокваш
  — Далеко на западе — Бамлер
  — Посол Советского Союза — немецкий офицер
  — Руины стреляют… — Бушман
  — Поезд в завтрашний день — Берзиньш
  — О друзьях-товарищах — Амплий Петерс
  — Насыпь — эпизод
  — Тростниковый лес — Лаува
  — Седьмое небо — Штайнер
  — Свеаборг — Лайнинг
  — Пятнадцатая весна — немецкий офицер
  — Мировой парень — Дель Рио
  — Схватка — Коблер
  — Пётр Рябинкин — немецкий снайпер
  — Зимородок — немецкий майор
  — Петерс — Кроми
  — Вашингтонский корреспондент — лейтенант Килмарнок
  — Завтра будет поздно — Курт
  — Высокое звание. Я, Шаповалов Т. П.
  — Подарок одинокой женщине — официальное лицо
  — И на Тихом океане… — немецкий советник
  — Олег и Айна — директор завода
  — Следую своим курсом — Ельцов
  — Пламя — Карлыч
  — Небо со мной — Дитмар
  — Если хочешь быть счастливым
  — Высокое звание. Ради жизни на земле — эпизод
  — Время-не-ждёт — клерк фирмы Элама Харниша
  — Легенда о Тиле — граф Эгмонт
  — Диалог — Фриц
  — Право первой подписи — президент компании «Дженерал Ойл»
  — Отряд особого назначения — Келлер
  — Крепость — Карел Сливка
  — Погоня в степи
  — Долгая дорога в дюнах — Биллинг
  — Через тернии к звёздам — Сергей Лебедев
  — От Буга до Вислы — Мозер
  — Испанский вариант — Уго Лерст
  — Братья Рико — шериф Уилл
  — Я — Хортица — немецкий полковник
  — Фронт в тылу врага — Милевский
  — Они были актёрами — Ганс фон Вине
  — Игра без козырей — Ракаускас
  — Государственная граница. Мирное лето 21-го года — Дмитрий Иванович
  — Где-то плачет иволга… — инженер
  — У опасной черты — Рейнгардт Хейдеманн
  — Тревожный вылет — Тойво Хюппенен
  — Ворота в небо — майор Шиллер
  — Две версии одного столкновения — Мэтчем
  — Без права на провал — немецкий офицер-строитель
1985 — Друзей не выбирают — Илларион Борисович
  — О возвращении забыть — Дёниц
  — Двойной капкан — Брук
  — Багратион — Михаил Богданович Барклай-де-Толли
  — Лермонтов — Александр Христофорович Бенкендорф
  — Гонка века — Найджел Тетли
  — Без срока давности — Вильямс-старший
  — Отряд специального назначения — Краузе
  — На исходе ночи — Вилли
  — Анна — Кучер
  — Мистерия старой управы — бомж
  — Красная капелла — профессор-дешифровальшик

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Персоналии:Театр Дайлес